Ноэ́ми Мерлан (; род. 27 ноября 1988) — французская актриса.

Биография 
За роль в фильме Мари-Кастиль Менсьон-Шаар «Небеса подождут» (2016) была номинирована на премию «Сезар» в категории «Самая многообещающая актриса». За роль в этом фильме также была номинирована на премию «Люмьер» в номинации «Самая многообещающая актриса» (совместно с Наоми Амарже).

Фильмография

Примечания

Доп. ссылки 
 Интервью с Ноэми Мерлан на Eurochannel

Лауреаты премии «Люмьер»
Киноактрисы Франции‎